

Antropologia 
 Parentela – insieme di persone legate fra loro da un vincolo di sangue

Geografia 
 Parenti – comune italiano della provincia di Cosenza

Persone 
 Andrea Parenti (1965) – ex arciere italiano
 Davide Parenti (1957) – giornalista e autore televisivo italiano
 Flavio Parenti (1979) – attore e regista italiano
 Francesco Parenti (1925-1990) – medico e psichiatra italiano
 Franco Parenti (1921-1989)  – attore, regista e autore televisivo italiano
 Franco Parenti (...) – pianista e compositore italiano
 Gabriele Parenti (1947) – scrittore, giornalista e regista italiano
 Giovanni Parenti (XII sec.-1250) – francescano italiano
 Irene Parenti Duclos (1754-1795) – pittrice e poetessa italiana
 Marilena Parenti (1975) – politica italiana
 Marino Parenti (1900-1963) – bibliografo, saggista e pittore italiano
 Michael Parenti (1933) – saggista, storico e politologo statunitense
 Neri Parenti (1950) – regista e sceneggiatore italiano
 Raffaello Parenti (1907-1977) – presbitero, matematico, paleontologo e antropologo italiano
 Norma Pratelli Parenti (1921-1944) – partigiana italiana, medaglia d'oro al valor militare
 Paolo Francesco Parenti (1764-1821) – compositore e insegnante di canto italiano
 Pietro Parenti (1875-1948) – pittore, scultore e letterato italiano
 Rino Parenti, propr. Efre Parenti (1895-1953) – dirigente sportivo italiano
 Rose Parenti (1911-1996) – attrice statunitense
 Tiziana Parenti (1950) – avvocato, politica ed ex magistrato italiana

Altro 
 Palazzo dei Parenti – edificio di Castiglione Olona, provincia di Varese
 Teatro Franco Parenti - teatro di Milano

Pagine correlate 
 Parente